FLA Live Arena (tidligere BB&T Center National Car Rental Center, Office Depot Center og BankAtlantic Center) er en sportsarena i Fort Lauderdale i Florida, USA, der er hjemmebane for NHL-holdet Florida Panthers. Arenaen har plads til ca. 21.000 tilskuere, og blev indviet 3. oktober 1998.

Eksterne henvisninger 

 Arenaens hjemmeside

Arenaer i NHL
Miami